Dividida em várias etapas, a edição 2008 do Campeonato Paulista de Rugby Feminino contou com a participação de quatro equipes:
Bandeirantes Rugby Club - São Paulo
Federal Rugby Club (Fênix) - São Paulo
Rio Branco Rugby Clube - São Paulo
São Paulo Athletic Club - São Paulo

Estatísticas da Edição 2008 - Feminino

Tabela de jogos 

2008
Rugby de 2007 no Brasil